В музиката октава се нарича интервал от осем степени в рамките на диатоничната тоналност.

Акустически октава е интервалът между един музикален тон и друг с половин или двойна честота. Така например, ако един тон има честота 400 Hz (херца), тонът една октава над него е 800 Hz, а тонът с една октава по-ниско е 200 Hz. Съответно 400 Hz е две октави над 100 Hz (100×22).

Октавата е основен музикален интервал. Субективно на слух октавата се възприема като два последователни звука, много приличащи си един на друг, но явно различаващи се по височина.

Октава е също така тонова област от звукореда, употребявана в музиката.

Октави 
Използваните в музиката тонови октави са разположени в следния възходящ ред:
 Субконтра октава
 Контра октава
 Голяма октава
 Малка октава
 Първа октава
 Втора октава
 Трета октава
 Четвърта октава
 Пета октава

Разположени при стандартна клавиатура на пиано от 88 клавиша (52 бели и 36 черни) октавите приемат номерация от 0 до 8:

Честота на тоновете, възпроизвеждани от пиано 
Пиано с 88 клавиша, с отбелязани на първа октава до (в син цвят) и ла (в зелен цвят):

Източници 

Музикална терминология